В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Джиджі Фернандес і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Раффаелла Реджі і Елна Рейнах 6–4, 7–6(2).

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Гелена Сукова (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чемпіонки)

 Мері Джо Фернандес /  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Гана Мандлікова /  Бренда Шульц (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix